Campagne des Pescadores peut faire référence à :

 Campagne des Pescadores (1885), pendant la guerre franco-chinoise
 Campagne des Pescadores (1895), pendant la guerre sino-japonaise